A Næsby BK, teljes nevén Næsby Boldklub egy dán labdarúgócsapat. A klubot 1938-ban alapították, a harmadosztályban szerepel. Székhelye Odense városa.

Külső hivatkozások

 Hivatalos weboldal

Dán labdarúgócsapatok
1938-ban alapított labdarúgócsapatok